La NCAA Division I 1989 si è svolta nel 1989: al torneo hanno partecipato 32 squadre di pallavolo universitarie e la vittoria finale è andata per la prima volta alla .

Squadre partecipanti

Torneo

Northwest regional

South regional

Mideast regional

West regional

Final Four - Neal S. Blaisdell Center, Honolulu

Premi individuali

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 1989
NCAA Division I (pallavolo femminile)